Монада в філософії
 Монади в програмуванні